Lights — дебютный студийный альбом английской певицы Элли Голдинг, который был записан в 2008—2009 годах и вышел 26 февраля 2010 года на лейбле Polydor Records. Голдинг работала с несколькими продюсерами, включая Fred Falke, Frankmusik, Liam Howe, Ash Howes, Ben Lovett, Fraser T Smith, Richard «Biff» Stannard, Starsmith и других. Альбом сочинила сама певица, и в музыкальном плане он представляет собой смесь разных жанров: инди-поп, электропоп, синтипоп, folktronica и инди-электроника. Lights дебютировал на первом месте в Великобритании (№ 1 в UK Albums Chart) с тиражом более 36 тыс копий.

История 
Релиз состоялся в Великобритании на Polydor Records, а в США — на Cherrytree Records и Interscope Records.

После дебютного лидерства в британском хит-параде диск несколько раз покидал и возвращался в лучшую десятку Великобритании. К ноябрю 2010 года было продано 300,000 копий альбома. К июню  2012 суммарные продажи в мире превысили 1,3 млн копий, включая 850,000 копий в Великобритании.

Наибольший успех сопутствовал одноимённому с альбомом основному лид-синглу «Lights», который достиг в США второго места, а в Канаде стал № 7 в чарте. К июню 2013 его общий тираж составил более 4 млн копий в США. К ноябрю 2015 году тираж альбома составил 801,414 копий в Великобритании.
Тираж в США к июню 2012 года составил 300,000 единиц. В мире тираж превысил 1,6 млн копий.

Отзывы и рецензии 

Lights получил положительные отзывы музыкальных критиков.  На Metacritic ему дали 65 из 100 баллов по анализу 19 рецензий, что говорит о в целом предпочтительных взглядах  обозревателей. Neil McCormick из газеты The Daily Telegraph похвалил диск словами "пышная электро-дэнс продукция от Старсмита" говоря, что слушал его затаив дыхание. В обзоре для Allmusic обозреватель Мэттью Числинг (Matthew Chisling) так прокомментировал, что хотя диску и недостаёт драматического взрыва альбома Lungs группы Florence and the Machine, но по своей сдержанности он напоминает и не хуже дебютных записей Pixie Lott и Little Boots. Далее он также высоко оценил Голдинг за её способность «принимать лучшие стороны разных стилей её современников и создавать приятно удивляющие записи".

Критик газеты The Independent Энди Гилл (Andy Gill) заметил, что «несмотря на использование акустической гитары, её работа на этом дебютном альбоме больше похожа на ретро-синти-поп из Little Boots и La Roux, благодаря высокой тщательности работы её продюсеров с синтезаторами». Критик Стефен Труссе (Stephen Troussé) из издания Pitchfork Media написал, что «это большой многообещающий дебют».

Джоди Розен из журнала Rolling Stone говорил о классическом британском фолк-голосе Гоулдинг, обладающей трепетным сопрано. Журнал Spin в лице обозревателя Карин  Ганц (Caryn Ganz) оценил альбом, как прекрасный, здоровый данс-поп. Из других отзывов, отметились Майкл Крэгг (Michael Cragg) из musicOMH, Клэр Олфри (Claire Allfree) из Metro («несомненно, очень воздушный синти-поп», Алексис Петридис из газеты The Guardian, Mark Beaumont из журнала NME, Дэвид Реншоу (David Renshaw) из Drowned in Sound («звук Lights подобен наивному фолку, разбавленному хаус-ремиксами».

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые чарты года

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы Polydor Records
Альбомы Элли Голдинг
Альбомы на английском языке
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы Cherrytree Records
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart